Golvin est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (1894–1973), joueur de baseball américain ;
 Lucien Golvin (1908–2002), ethnologue et archéologue français ;
 Jean-Claude Golvin (né en 1942), architecte et archéologue français, fils du précédent.

Notes et références